Stanisław Nilski-Łapiński (1897-1922) – oficer Legionów Polskich, podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości z Mieczami
 Stanisław Łapiński (1895-1972) – aktor teatralny i filmowy